Gateway puede referirse a:

 Plataforma Orbital Lunar Gateway, una estación espacial propuesta en órbita lunar.
 Puerta de enlace o Gateway; en informática, una ‘puerta de enlace’ (equipo para interconectar redes).
 Gateway, Inc. (originalmente Gateway 2000), una empresa fabricante de computadoras.
 Gateway Motorsports Park, un autódromo en Estados Unidos.

Enlaces externos